Kansas hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Río Kansas, en el estado homónimo.

Divisiones administrativas 
 Kansas, estado.
 Kansas (Alabama), pueblo en el estado de Alabama.
 Kansas (Illinois), villa en el estado de Illinois.
 Kansas (Ohio), lugar designado por el censo en el estado de Ohio.
 Kansas (Oklahoma), pueblo en el estado de Oklahoma. Kansas City, área urbana en la frontera de los estados de Kansas y Misuri:
 Kansas City (Kansas), ciudad del estado homónimo.
 Kansas City (Misuri), ciudad del estado de Misuri.
 Área metropolitana de Kansas City, que incluye a ambas.

Música
 Kansas (banda), grupo estadounidense de rock progresivo conocido por canciones como Dust in the Wind.

 Canciones 
 «Kansas City», canción escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller.
 «Kansas», canción de Gorillaz, del álbum The Now Now.

Además
 Kansas Speedway''', circuito de carreras de la ciudad de Kansas City.